Тереховичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Тереховичи — деревня в Зельвенском районе Гродненской области.
 Тереховичи — деревня в Свислочском районе Гродненской области.